Salitrillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Salitrillo, Salinas, 
 Salitrillo, Tlatlaya, 
 Salitrillo, Mexquitic de Carmona, 
 Salitrillo, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 Salitrillo, Michoacán de Ocampo, 
 Salitrillo, Huehuetoca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar